Lastverteilung bezeichnet:
 Lastverteilung (Informatik), Verteilung umfangreicher Berechnungen oder Anfragen auf mehrere Systeme
 Lastverteilung (Energie), Vergleichmäßigen des Bezugs von Energie
 Lastverteilung (Logistik), planmäßiges Beladen von Transportmitteln
 Lastverteilung, Verteilung einer Gewichtskraft; siehe Belastung (Physik)

Siehe auch
 Lastverteilungsproblem